Onderdistrict in Indonesië
 Pakuniran (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Pakuniran (Maesan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Pakuniran (Pakuniran), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java